B, b — вторая буква базового латинского алфавита, используется практически во всех алфавитах на латинской основе. 

Буква происходит от греческой буквы бета (Β, β). Обозначает согласный звук [b], иногда также [p], [v] и др.

Произношение 
  — в большинстве языков;
  — в китайском (пиньинь), исландском и эстонском языках;
  — в датском и исландском языках;
  — в эстонском языке;
  — во вьетнамском, коса и зулу;
  — в фиджийском языке.

Употребление в обозначениях 
 В химии B — символ бора.
 В медицине B — группа крови, а также семейство витаминов.
 В физике: прописная B — вектор магнитной индукции, строчная b — постоянная Вина, а также прицельный параметр (см. рассеяние частиц).
 В информатике 0b — префикс для записи двоичных чисел.
 В музыке B — нота си-бемоль (по англо-американской системе обозначений — си).
 В математике B0, B1, B2 и т. д. — числа Бернулли.

См. также 
 Список латинских букв

Примечания

Ссылки